Le nom vernaculaire érable blanc désigne deux espèces différentes d'arbres de la famille des Sapindacées :
L'érable blanc (Acer pseudoplatanus L.), espèce d'arbres plus généralement appelé érable sycomore ;
L'érable blanc (Acer platanoides L.), espèce d'arbres plus généralement appelé érable plane.